Hare Bay kan verwijzen naar verschillende plaatsen in Canada:

 Hare Bay (gemeente), een gemeente in het oosten van Newfoundland
 Hare Bay (Bonavista Bay), een baai in het oosten van Newfoundland
 Hare Bay (Great Northern Peninsula), een baai in het noorden van Newfoundland
 Hare Bay Islands Ecological Reserve, een natuurreservaat in het noorden van Newfoundland